Fernando Roth Schmidt (Salvador, 25 de abril de 1944 — Salvador, 4 de maio de 2020) foi um político brasileiro e professor universitário.

Foi ministro interino do Trabalho e Emprego no governo Luiz Inácio Lula da Silva, de 31 de julho a 6 de agosto de 2003. Era judeu e, além do cargo de ministro, foi vereador de Salvador e Secretário do Governo da Bahia.

Também conhecido por ter sido presidente do Esporte Clube Bahia de 1975 a 1979. Após período de intervenção judicial, retorna, em 7 de setembro de 2013, por meio de eleições diretas, ao cargo máximo do clube nordestino, exercendo-o até dezembro de 2014. Tornou-se, assim, o primeiro presidente escolhido por eleições diretas.

Morte 
Morreu no dia 4 de maio de 2020 no Hospital Jorge Valente, em Salvador, onde estava internado desde o dia 23 de abril de 2020.

Naturais de Salvador
Ministros do Governo Lula (2003–2011)
Ministros do Trabalho do Brasil
Judeus da Bahia
Vereadores de Salvador
Presidentes do Esporte Clube Bahia
Secretários estaduais da Bahia
Secretários municipais de Salvador